Gravity Co (або Гравити Ко) — болгарський рок-гурт, що працює в стилі альтернативи, інді та new wave. Створений 2001. Гравітація Co є найбільш успішним болгарським гуртом у 2000-их роках.

Творчість 

Гравітація Co є інноваційний англомовний гурт із Болгарії, який чи не єдиний пробився на загальноєвропейський ринок альтернативного року.

Гурт почався як сайд-проект створення музики для комп'ютерної гри Транс. Гурт знайшов своє власне унікальне звучання у ніші електро та інді музики, із соковитими цитатами з new wave 1990-тих. Теплі вокальні мелодії суголосні насосним електронним ритмам.

Випустили три студійні альбоми і концертний DVD.

У жовтні 2008 музика Gravity Co відзначена престижною премією у зв'язку з десятою річницею болгарського телеканалу MM. Щороку незалежні журналісти віддають найвищу музичну нагороду Болгарії цьому гурту.

Гравітація Co також була хед-лайнером дорогого фестивалю SPIRIT Бургас, який відбувся вперше у серпні 2008.

Склад 

 Явор Захарієв — вокал
 Петар Самналієв — гітара, клавішні та програмінг
 Ясен Филипов — бас гітара, програмінг
 Стефан Попов — ударні
 Іво Чалаков — гітара

Джерела 

 Gravity Co е иновативна група от България (болг.)
 Клипът към парчето «Wings» на Gravity Co. беше пет седмици в класацията на MTV Europe — World Chart Express (болг.)

Болгарські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 2001